Наоми Харис () је британска глумица, рођена 6. септембра 1976. године у Лондону (Енглеска).

Филмографија 

|-
| 2002. || 28 дана касније || -{28 Days Later}- || Селена ||
|-
| 2004. || После сумрака || -{After the Sunset}- || Софи || 
|-
| 2006. || Пороци Мајамија || -{Miami Vice}- || Труди Џоплин || 
|-
| 2006. || Пирати са Кариба: Тајна шкриње || -{Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest}- || Тиа Далма || 
|-
| 2007. || Пирати са Кариба: На крају света || -{Pirates of the Caribbean: At World's End}- || Тиа Далма / Калипсо || 
|-
| 2012. || Скајфол || -{Skyfall}- || Ив Манипени ||
|-
| 2015. || Спектра || -{Spectre}- || Ив Манипени ||
|-
| 2016. || Месечина || -{Moonlight}- || Пола || 
|-
| 2018. || Rampage || -{Rampage}- || др Кејт Калдвел || 
|-
| 2018. || Могли: Легенда о џунгли || -{Mowgli: Legend of the Jungle}- || Ниша || снимање покрета и глас
|-
| 2021. || Није време за умирање || -{No Time to Die}- || Ив Манипени || 
|-
| 2021. || Веном 2 || -{Venom: Let There Be Carnage}- || Франсес Барисон / Шрик || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1976.
Британске глумице
Енглеске глумице
Добитници награде Сателит
Биографије живих особа
Глумци у филмовима о Џејмсу Бонду